Kristallkugel kann stehen für:
 Glaskugel (Okkultismus)
 die Siegestrophäe im Alpinen Skiweltcup, siehe zur Übersicht der Gewinner:
Alpiner Skiweltcup Herren
Alpiner Skiweltcup Damen

Die Kristallkugel steht für:
 Die Kristallkugel, ein Märchen